Culan, sommet des Alpes vaudoises en Suisse ;
 Culan, commune française du département du Cher ;
 Château de Culan, sur la commune de Culan.